Claymore  –  tipo di spada scozzese
 Claymore – manga e serie TV anime
 Claymore  – sobborgo di Sydney in Australia
 M18A1 Claymore Antipersonnel Mine  – mina antiuomo
 Claymore – mossa finale di Drew McIntyre